Демонстрация, а кто в ней участвует — Демонстрант:
 Демонстрация ( «указывание, показывание») — наглядный показ, представление чего-либо; в педагогике используется наряду с объяснением.
 Демонстрация — форма публичного мероприятия.
 Демонстрация — военная хитрость, целью которой является отвлечение сил и внимания противника от направления главного удара путём имитации удара на второстепенном направлении.
 Демонстрация ягодиц
 Демонстрация силы
 Демонстрация на Розенштрассе
 Сидячая демонстрация
 Демка (также музыкальная демонстрация, демо и тому подобное) — жанр компьютерного искусства — программа, показывающая графические эффекты под музыку.
 Демоверсия, демонстрационная версия — предварительная (урезанная и часто бесплатная) версия продукта, например, компьютерной игры.

См. также